Яко́ба Франци́ска Мари́я «Ко́би» Смолдерс (; род. ) — канадская актриса и модель. Получила известность благодаря ролям Робин Щербатски в комедийном телесериале «Как я встретил вашу маму» и Марии Хилл в кинематографической вселенной «Marvel».

Личная жизнь 
С 8 сентября 2012 года Коби замужем за актёром Тараном Киллэмом, с которым она встречалась 5 лет до их свадьбы. У супругов две дочери — Шейлин Кадо Киллэм (род. 16 мая 2009) и Джанита Мэй Киллэм (род. в январе 2015).

Болезнь 
В 2015 году Коби призналась, что у неё был выявлен рак яичников во время съёмок третьего сезона «Как я встретил вашу маму». Она перенесла несколько операций в течение двух лет, чтобы удалить раковые ткани. Как она признаёт, она теперь никогда не будет чувствовать себя «свободной от рака».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады